Shahpur – città dell'India situata nel distretto di Bhojpur, nello stato federato del Bihar
 Shahpur – suddivisione dell'India situata nel distretto di Betul, nello stato federato del Madhya Pradesh
 Shahpur –  città dell'India situata nel distretto di Yadgir, nello stato federato del Karnataka
 Shahpur – suddivisione dell'India situata nel distretto di Khandwa, nello stato federato del Madhya Pradesh
 Shahpur – città dell'India situata nel distretto di Sagar, nello stato federato del Madhya Pradesh
 Shahpur – suddivisione dell'India situata nel distretto di Muzaffarnagar, nello stato federato dell'Uttar Pradesh